Chikinki — это музыкальный коллектив из Англии (Бристоль), исполняющий музыку в стиле инди (рок, электропоп). Коллектив был образован в 1996 году.

Дискография

Студийные альбомы 
 Experiment with Mother (2001), Sink and Stove Records
 Lick Your Ticket, (2005), Kitty-Yo/Universal, UK #184
 The Balloon Factory (2006), Urban Cow Records
 Brace, Brace (2007), Weekender Records
 Bitten (2011), Urban Cow

Синглы и EP 
 «Telephone Heroes» (Urban Cow Records) — July 2000
 «Like It Or Leave It» (Sink and Stove Records) — March 2002
 «Time» (Fierce Panda Records) — March 2003, UK #194
 «Hate TV» (Island Records) — August 2003, UK #97
 «Assassinator 13» (Island Records) — November 2003, UK #72
 «Like It Or Leave It» (Island Records) — March 2004, UK #65
 «Ether Radio» (Island Records) — June 2004, UK #50
 «All Eyes» (Island Records) — October 2004, UK #74
 «You Said» (Urban Cow Records) — May 2006

Ссылки 
 
 
 
 Страница группы на Joymusic

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Поп-группы Великобритании